Niemcy:
 Arnsberg – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Hochsauerland
 Arnsberg – rejencja w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Arnsberg – były powiat
 Arnsberg (stacja kolejowa)
Osoby:
 Paul Arnsberg – niemiecki pisarz

Inne:
 Arnsberg – hrabstwo